HOOM är ett svenskt livsstilsmagasin (print och digitalt) som startade 2005 och som utkommer 4-6 gånger per år. HOOM har även en hemsida, finns på Instagram, Facebook samt på Linkedin (se länkar nedan). Distributionen av magasinet sker till fastighetsägare i Storstockholmsområdet genom riktade utskick till det s.k. premiumsegmentet samt prenumeranter. Med webb och SoMe når man alla ålderskategorier i premiumsegmentet.

HOOM kan läsas digitalt via appen Readly.

Magasinet HOOM ägs av HOOM AB. Chefredaktör och ägare är Micael Wiking.

Externa länkar 
 hoom.se Officiell webbplats
HOOM på Instagram (hoommagazine)
 HOOM på Facebook
 HOOM på Linkedin
SIFO International Research

Källor 

Svenska tidskrifter